Тамазулапам дел Еспириту Санто има више значења:

 Општина Тамазулапам дел Еспириту Санто (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Тамазулапам дел Еспириту Санто (Тамазулапам дел Еспириту Санто, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику